głębia – zagłębienie dna zbiornika wodnego 
 Głębia (oryg. The Deep) – film z 1977 roku
 Głębia (inne tłumaczenie: Otchłań ; oryg. The Abyss) – film z 1989 roku
 Głębia – serial animowany
 Głębia – seria komiksowa

Zobacz też